Chúmbale puede referirse a:

 Chúmbale, película de Argentina dirigida en 1968 por Carlos Orgambide.
 Chúmbale, película de Argentina dirigida en 2002 por Aníbal Di Salvo.